The Combination 1890–91 var den første (færdigspillede) sæson af den engelske fodboldliga The Combination. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Gorton Villa FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – The Combination

Noter 

Sæsoner i The Combination
Fodbold i 1890
Fodbold i 1891